

Sigle 
 Zona Agricolo-Industriale
 Zona Artigianale Industriale

Codici 
 zai – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca dell'istmo
 ZAI – codice ISO 3166-2:AO della provincia dello Zaire (Angola)